Alvise Mocenigo kan syfta på bland andra:

 Alvise I Mocenigo
 Alvise II Mocenigo
 Alvise III Mocenigo
 Alvise IV Mocenigo